Věžnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Věžnice (okres Havlíčkův Brod)
 Věžnice (okres Jihlava)